Slovo madlo může mít několik významů
 Handle – slangový výraz pro softwarovou vychytávku
 Madlo (držadlo) – součástka nebo anatomicky tvarovaná část stavby, případně složitějšího technického celku, určená k uchopení lidskou rukou (rukama). Tam, kde hmotnost obsluhy převyšuje hmotnost předmětu s madlem (taška, kufr, vozík) použije se spíše varianta držadlo. Tam, kde hmotnost obsluhy nedosahuje hmotnosti předmětu s madlem (zábradlí, eskalátor, autobus), použije se spíše varianta madlo.